Hayward hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos

Divisiones administrativas 
 Hayward (California)
 Hayward (Minnesota)
 Hayward (Misuri)
 Hayward (Wisconsin)
 Hayward (condado de Sawyer, Wisconsin)

Toponimia 
 Hayward (Metro de San Francisco)